Marsh může být:

příjmení
 Dave Marsh (* 1950) – americký hudební kritik, spisovatel a moderátor rozhlasových talk show
 James Marsh – více významů (rozcestník)
 Michael Marsh (* 1967) – americký atlet
 Ngaio Marshová (1895–1982) – novozélandská divadelní režisérka a spisovatelka
 Othniel Charles Marsh (1831–1899) – americký paleontolog
 Warne Marsh (1927–1987) – americký jazzový saxofonista

fiktivní postavy
 Stan Marsh – fiktivní postava z amerického animovaného seriálu South Park

ostatní
 Marsh Harbour – město na ostrovech Abaco

Externí odkazy